Ny Tid kan avse:

Ny Tid (Finland) – en svenskspråkig månadstidning i Helsingfors
Ny Tid (Sverige) – en socialdemokratisk tidning som utkom i Göteborg
Arbetet Ny Tid – en tidigare dagstidning i Göteborg, se Arbetet Väst
Ny Tid (Norge) – en vänsterpolitisk veckotidskrift i Norge
Ny Tid (1899–1947) – arbetartidskrift i Trondheim (1899–1923), tidning för Norges Kommunistiske Parti (1923–1939 och 1945-1947)
Ny Tid (Danmark) – en tidigare teoretisk tidskrift för Kommunistisk Parti i Danmark
Ny Tid (USA) – namnet på en amerikansk socialistisk tidning på svenska mellan 1922 och 1936